Roberto Barrios kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Roberto Barrios, Veracruz, Tierra Blanca, 
 Roberto Barrios, Chiapas, Tecpatán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar